santo-antoense – abitanti di Santo Antônio de Lisboa
santo-antoense – abitanti di Santo Antônio dos Lopes